Пороховщико́в, Алекса́ндр: 
 Пороховщиков, Александр Сергеевич (1865—1938) — начальник штаба 8-й пехотной дивизии, начальник штаба 18-й пехотной дивизии. Сын С. А. Пороховщикова.
 Пороховщиков Александр Шалвович (1939—2012) — советский и российский актёр, режиссёр игрового кино, продюсер, народный артист России.